Елизаве́товка — деревня в Сасовском районе Рязанской области России.
Входит в состав Гавриловского сельского поселения.

Находится у истока реки Ежачки. Расположена на северо-западе района, в 16 км по асфальтированной дороге к северо-западу от райцентра Сасово. В деревне 1 улица Центральная, вдоль которой и расположены все жилые дома.

Ближайшие населённые пункты:
 село Любовниково в 1 км на северо-восток по асфальтированной дороге;
 деревня Рогожка в 3 км на юго-восток по грунтовой дороге;
 село Каргашино в 3 км на юго-запад по асфальтированной дороге;
 деревня Русановка в 4 км на северо-запад по грунтовой дороге.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сасовского района